Prašivá – masyw w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Prašivá (843 m) – szczyt w Beskidzie Śląsko-Morawskim w Czechach
 Prašivá (1667 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Prašivá (1652 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji